Bresciano est le nom de famille de :
 Adolfo Bresciano (1948-1993), catcheur (lutteur professionnel) italo-canadien ;
 Mark Bresciano (1980-), footballeur australien.